

Települések

Bosznia-Hercegovina
Bogovići falu Pale községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Bogovići falu Malinska-Dubašnica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében